Пульман (пульмановский вагон) — большой пассажирский спальный железнодорожный вагон, по имени американского фабриканта спальных вагонов.


История 

Выпуск комфортабельных спальных вагонов впервые был начат компанией «Пульман» Джорджа Пульмана в 1864 году.

Особенностью пульмановского вагона были трансформируемые кресла. Расположенные лицом к лицу в дневное время два сиденья на ночь раскладывались, образуя спальное место, а над ними откидывалась полка, на которой размещалось второе спальное место. В частности, вагон был оснащён системой кондиционирования воздуха — одной из первых установленных на пассажирских вагонах. (Это обусловливает форму крыши — в пространстве между внешней обшивкой крыши и потолком смонтирована система кондиционирования вагона.)

Компания Pullman Palace Cars не продавала вагоны, а сдавала их в аренду железным дорогам. Благодаря высокому уровню комфорта слово «пульман» стало синонимом наивысшего удобства на транспорте.

В Европе пульмановские вагоны с креслами в общем салоне включались в составы наряду с более традиционными для Старого света купейными (в отличие от США спальные места в европейских поездах размещались в купе). 
В пульмановских вагонах иногда было организовано питание непосредственно на пассажирском месте, в то время как пассажиры спальных вагонов питались в вагоне-ресторане.

До середины XX века большинство пульмановских вагонов имели компоновку с открытым пространством.
В XX веке компания Пульмана постепенно перешла на размещение пассажиров в отдельных купе различной компоновки.

В искусстве 
 «Боже мой, — подумал Мартин, — эта каналья разъезжает в пульмановских вагонах, а я голодаю и не могу выудить у него своих кровных пяти долларов!» (Д. Лондон, «Мартин Иден», глава 33).
 «Если вы едете спальным пульмановским вагоном, прославленным и считающимся в Америке самым комфортабельным и удобным, — то всё ваше существо организатора будет дважды в день, утром и вечером, потрясено бессмысленной, глупой вознёй. В 9 часов вечера дневной вагон начинают ломать, опускают востланные в потолок кровати, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, … чтобы по бокам вдоль вагона установить в два яруса двадцать спальных коек …, оставив посредине узкий уже не проход, а пролаз. С 9 утра начинается вакханалия разборки вагона и приведения вагона в „сидящий вид“. Наше европейское деление на купе даже жёстких вагонов куда целесообразней американской пульмановской системы.» (В. Маяковский «Моё открытие Америки», 1925—1926.)
 «Не успели ещё распахнуться дверцы пульмановского вагона, а капельмейстер уже свирепо взмахнул руками, и оркестр зычно дёрнул английский национальный гимн. Мамонтов, придерживая шашку, заспешил к вагону» (М. Шолохов «Тихий Дон», кн. 3, ч. 6, XI).
 «Тепло, уютно, комфортабельно, как в купе пульмановского вагона» (Беляев А.Прыжок в ничто, 1933).
 «Каупервуд провёл две ночи среди аляповатой роскоши пульмановского вагона тех времён, в котором неудобства возмещались плюшевыми обивками и изобилием зеркального стекла» (Т. Драйзер «Титан», глава 1).
 Сцена в поезде фильма «В джазе только девушки» происходит в пульмановском вагоне Tennessee Valley Clover Colony из серии Colony series, произведённом около 1920-х годов.
 «Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочные снопы.» (М. Булгаков «Белая гвардия», 1923-1924, Москва).

Интересные факты 
13 марта 2022 года украинские СМИ сообщили, что Виктор Медведчук владеет многомиллионной копией Pullman. Говорят, что эту машину подарила на день рождения его жена Оксана Марченко.

См. также 
 Бумажное колесо

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Пассажирские вагоны